Csendőrségi palota (Balassagyarmat)
Csendőrségi palota (Makó)